<< 64-я Церемонии вручения 66-я >>

65-я церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — главная телевизионная премия США, награждающая лучшие телепрограммы года, выходящие в прайм-тайм с 1 июня 2012 года по 31 мая 2013 года. Вручение премий состоялось 22 сентября 2013 года в Nokia Theatre в Лос-Анджелесе, а ведущим выступил телеактёр Нил Патрик Харрис.

Номинанты

Программы 
{| class=wikitable style="width=100%"
|-
!style="width=50%"|Лучший драматический сериал
!style="width=50%"|Лучший комедийный сериал
|-
| valign="top" |
 «Во все тяжкие» (AMC)
 «Аббатство Даунтон» (PBS)
 «Игра престолов» (HBO)
 «Родина» (Showtime)
 «Карточный домик» (Netflix)
 «Безумцы» (AMC)
| valign="top" |
 «Американская семейка» (ABC)
 «Студия 30» (NBC)
 «Теория Большого взрыва» (CBS)
 «Девчонки» (HBO)
 «Луи» (FX)
 «Вице-президент» (HBO)
|-
!style="width=50%"|Лучший минисериал или фильм
!style="width=50%"|Лучшее варьете, музыкальная или комедийная программа
|-
| valign="top" |
 «За канделябрами» (HBO)
 «Американская история ужасов: Психбольница» (FX)
 «Библия» (History Channel)
 «Фил Спектор» (HBO)
 «Политиканы» (USA)
 «Вершина озера» (Sundance Channel)
| valign="top" |
  The Colbert Report (Comedy Central)
 «Джимми Киммел в прямом эфире» (ABC)
 The Daily Show with Jon Stewart (Comedy Central)
 Late Night with Jimmy Fallon (NBC)
 Real Time with Bill Maher (HBO)
 Saturday Night Live (NBC)
|-
! style="width=50%"|Лучшая конкурсная реалити-программа
! style="width=50%"|Лучшее специальное варьете, музыкальная или комедийная программа
|-
| valign="top" |
 ' The Voice (NBC)  The Amazing Race (CBS)
 Dancing with the Stars (ABC)
 «Проект Подиум» (Lifetime)
 So You Think You Can Dance (FOX)
 Top Chef (Bravo)
| valign="top" |
 TBA
|-
! style="width=50%"|Лучшая детская программа
! style="width=50%"|Лучший ведущий конкурсной реалити-программы
|-
| valign="top" |
 TBA
| valign="top" |
 Хайди Клум и Тим Ганн — «Проект Подиум» (Lifetime)' Райан Сикрест — American Idol (FOX)
 Бетти Уайт — Betty White’s Off Their Rockers (NBC)
 Том Бержерон — Dancing with the Stars (ABC)
 Кэт Дийли — So You Think You Can Dance (FOX)
 Энтони Бурден — The Taste (ABC)
|}

 Актёрские категории 

 Ведущие актёры 

 Актёры второго плана 

 Гостевые категории 

 Сценарии 

 Режиссура 

 Расписание 
В начале 2013 года Академия телевизионных искусств и наук объявила даты проведения мероприятий:
 1 июня 2012 — 31 мая 2013 — право на подачу заявок на номинации программ, транслируемых с 1 июня 2011 по 31 мая 2012 года
 25 марта 2013 — Начало подготовки
 26 апреля 2013 — Вступление академиков в список голосующих
 3 мая 2013 — Подача заявок на номинации
 10 июня 2013 — Публикации списков на сайте премии
 28 июня 2012 — Обработка бюллетеней аудиторной компанией Ernst & Young 18 июля 2013 — Объявление списка номинантов в прямом эфире из Leonard H. Goldenson Theatre в Голливуде
 5 августа 2013 — Отправка DVD с номинируемыми программами на Creative Arts Awards 12 августа 2013 — Отправка DVD с номинируемыми программами на Telecast Awards 23 августа 2013 — Последний день обработки бюллетеней аудиторной компанией Ernst & Young для номинаций на Creative Arts Awards 30 августа 2013 — Последний день обработки бюллетеней аудиторной компанией Ernst & Young для номинаций на Telecast Awards 15 сентября 2013 — Вручение Creative Arts Awards'' и бал номинантов
 22 сентября 2013 — Вручение Прайм-тайм премии «Эмми» и прямая трансляция шоу на CBS

Примечания

Ссылки 
 Academy of Television Arts and Sciences website

2013
События 22 сентября
Сентябрь 2013 года
2013 год в Калифорнии
Телевизионные премии 2013 года